Lučina kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Lučina (flod), 
 Lučina (ort), Mähren-Schlesien, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar